AKADEMIA WSEI - LUBELSKA AKADEMIA WSEI
 WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie